Gordonia bezeichnet:

 (305) Gordonia, ein Asteroiden
 Gordonia (Bakterien), eine Bakteriengattung der Actinobakterien 
 Gordonia (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Teestrauchgewächse 
 Gordonia District, Bezeichnung eines Distrikts in Südafrika, Hauptstadt Upington
 Gordonia (Jugendverband), ein zionistischer Jugendverband von 1925 bis 1938